Velika nagrada Avstralije 1993 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1993. Odvijala se je 7. novembra 1993.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Ayrton Senna
| McLaren-Ford
| 79
| 1:43:27,476
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  Alain Prost
| Williams-Renault
| 79
| + 9,259 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 0
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 79
| + 33,902 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 27
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 78
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 78
| +1 krog
| 6
| 2
|-
! 6
| 25
|  Martin Brundle
| Ligier-Renault
| 78
| +1 krog
| 8
| 1
|-
! 7
| 10
|  Aguri Suzuki
| Footwork-Mugen-Honda
| 78
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 8
| 6
|  Riccardo Patrese
| Benetton-Ford
| 77
| Dovod goriva
| 9
|  
|-
! 9
| 26
|  Mark Blundell
| Ligier-Renault
| 77
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 10
| 9
|  Derek Warwick
| Footwork-Mugen-Honda
| 77
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 11
| 14
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Hart
| 76
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! 12
| 20
|  Érik Comas
| Larrousse-Lamborghini
| 76
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 13
| 4
|  Andrea de Cesaris
| Tyrrell-Yamaha
| 75
| +4 krogi
| 15
|  
|-
! 14
| 19
|  Toshio Suzuki
| Larrousse-Lamborghini
| 74
| +5 krogov
| 24
|  
|-
! 15
| 29
|  Karl Wendlinger
| Sauber
| 73
| Zavore
| 11
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jyrki Järvilehto
| Sauber
| 56
| Trčenje 
| 12
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jean-Marc Gounon
| Minardi-Ford
| 34
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Ford
| 28
| Zavore
| 5
|  
|-
! Ods
| 5
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 19
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 3
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 11
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Eddie Irvine
| Jordan-Hart
| 10
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Ford
| 9
| Vzmetenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 24
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 5
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 11
|  Pedro Lamy
| Lotus-Ford
| 0
| Trčenje
| 23
|  
|}

Formula 1 sezona 1993
1993